Дублет — другий екземпляр якого-небудь предмета; один із двох однакових предметів.
 Дублет — мисл. Одночасний постріл з обох стволів двоствольної мисливської рушниці.
 Дублет — муз. Подвійний регістр в органі.
 Дублет — підроблений дорогоцінний камінь, склеєний з двох частин, з яких верхня — справжній дорогоцінний камінь.
 Дублети — варіанти мовних одиниць, а також абсолютні синоніми та етимологічні слова.
 Дублети — електронні стани із мультиплетністю 2 (спін 1/2)